Home, persona del sexe masculí.
 Ésser humà
 Home, cançó del grup britànic Depeche Mode.
 Home, documental de Yann Arthus-Bertrand de l'any 2009.
 «Home», senzill de Basshunter